Покатак

 Покатак () — индейская резервация 
 Покатак  ()  — река в США, протекает по территории штатов Род-Айленд и Коннектикут.